Senne (voornaam), een mannelijke voornaam
 Senne (Ghana), een rivier in Ghana
 Senne (natuurgebied), een natuurgebied in Noordrijn-Westfalen
 Senne (Bielefeld), een deelgemeente van de Duitse stad Bielefeld
 Zenne (Frans: Senne), een rivier in België
 een zomerweide in de Alpen

Zie ook 
 Senné (doorverwijspagina)